Archambaud de Grailly († 1412), comte de Foix de 1398 à 1412.
 Archambaud de Foix-Navailles († 1419), sire de Navailles, fils du précédent